Peñalba de Ávila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñalba de Ávila (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Peñalba de Ávila (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar